Сэм () — сокращённая форма английских личных имён Сэмюэл, , Саманта, , реже — некоторых других. Некоторые люди гораздо более известны именно под усечённым вариантом Сэм, чем под своим полным именем; некоторые получили имя Сэм при рождении. Уменьшительно-ласкательной формой Сэма является Сэмми.

Известные носители

А 
 Адамс, Сэм (род. 1963) — американский политик.
 Адекугбе, Сэм (род. 1995) — канадский футболист.
 Андерсон, Сэм (род. 1945 или 1947) — американский актёр кино и телевидения.
  (1945—2017) — ганский футбольный тренер.

Б 
 Балтер, Сэм (1909—1998) — американский баскетболист и спортивный комментатор.
 Барлоу, Сэм (род. в конце 1970-х) — британский дизайнер видеоигр.
 :
 Басс, Сэм (1851—1878) — американский преступник, .
  (1961—2019) — американский мотоспорт-художник, первый официально лицензированный художник NASCAR.
 :
  (1874—1933) — американский школьный суперинтендант, политик, 36-й губернатор Миссури (1925—1929).
  (1907—1982) — американский киноактёр.
  (род. 1954) — американский музыкант.
  (род. 1966) — британский писатель, главный редактор Cosmopolitan.
 
  (род. 1988) — английский регбист.
 :
  (1910—1993) — американский предприниматель, управляющий казино и застройщик.
 Боттомс, Сэм (1955—2008) — американский актёр кино и телевидения, продюсер.
 Браун, Сэм:
 Браун, Сэм (1824—1901) — британский генерал.
  (род. 1943) — американский политактивист,  (1975—1977), посол Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (1994—1997).
 Браун, Сэм (род. 1964) — британская певица, композитор, мульти-инструменталист, аранжировщик, автор текстов песен и продюсер.
 Браунбэк, Сэм (род. 1956) — американский политик, губернатор Канзаса (2011—2018).
  (род. 1987) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1952) — американский мандолинист.

Г 
 Ганье, Сэм (род. 1989) — канадский хоккеист.
 :
  (род. 1952) — мэр Фритауна (2012—2018).

Д 
  (род. 1997) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1983) — австралийский политик.
  (1875—1953) — канадо-американский киноактёр.
  (род. 1984) — американский актёр кино и телевидения.
 Джаффе, Сэм (1891—1984) — американский актёр театра, кино и телевидения; учитель, музыкант и инженер.
  (1901—2000) — американский продюсер.
  (1908—1975) — босс  (1957—1966).
 
 Джонсон, Сэм:
  (1914—1978) — американский бизнесмен.
  (1930—2020) — американский политик, полковник.
  (род. 1989) — новозеландский социальный предприниматель, основатель .
  (род. 1992) — английский футболист.
 Джонсон, Сэм (род. 1993) — либерийский футболист.
 Джонстон, Сэм (род. 1993) — английский футболист.
  — несколько человек.
  (род. 1934) — американский репортёр и телеведущий.
 :
  (1842—1863) — рядовой армии КША.
  — несколько человек.

Е 
  (род. 1960) — американский автогонщик.

К 
  (род. 1950) — американский игрок в американский футбол.
  (род. в начале 1950-х) — мэр г. Уокиган (Иллинойс) с 2017 по 2021 гг.
 :
 Картер, Сэм (род. 1989) — австралийский регбист.
  (род. 1991) — австралийский паралимпиец.
  (род. 1990) — самоа-новозеландский регбист.
 Касселл, Сэм (род. 1969) — американский баскетболист и тренер.
  (род. 1951) — канадский бизнесмен, 42-й мэр г. Виннипег (2004—2014).
  (1901—1973) — американский кинопродюсер и кинорежиссёр.
 Кендрикс, Сэм (род. 1992) — американский прыгун с шестом.
 Керр, Сэм (род. 1993) — австралийско-англо-американская футболистка.
  (1953—1992) — американский стендап-комик и актёр.
  (род. 1963) — американский художник комиксов.
  (род. 1987) — австралийский актёр кино и телевидения, певец и сочинитель песен.
 :
  (род. 1977) — английский футболист.
 Коллинс, Сэм (род. 1982) — ирландский шахматист.
  (1902—1982) — американский сочинитель песен, певец, кинопродюсер, издатель и рыночный аналитик.
 Кох, Сэм (род. 1982) — американский игрок в американский футбол.
  (1880—1968) — американский бейсболист.
 Кук, Сэм (1931—1964) — американский певец и сочинитель песен, «король соула».
 Куэрри, Сэм (род. 1987) — американский теннисист.

Л 
  (1891—1977) — американский джаз-бэнд-лидер.
 :
  (род. 1973) — тайваньский певец и сочинитель песен.
  (род. 1975) — гонконгский актёр кино и телевидения, хип-хоп-рэпер.
  (род. 1980) — британский певец.
 :
  (род. 1973) — австралийский художник.
 Ллойд, Сэм (1963—2020) — американский актёр кино и телевидения, певец и музыкант.
 Лойд, Сэм (1841—1911) — американский шахматист, шахматный композитор и автор головоломок.
  (1921—2011) — австралийский игрок в крикет, футболист и политик.
  (1917—1984) — американский хоккеист.

М 
  (род. 1990) — филиппинский певец и сочинитель песен.
 Манекшоу, Сэм (1914—2008) — индийский ,  (1969—1973).
 Мендес, Сэм (род. 1965) — английский режиссёр театра и кино, продюсер и сценарист.
  (род. 1984) — филиппино-американский актёр кино и телевидения, музыкант-гитарист, модель и бизнесмен.
 :
 Митчелл, Сэм (род. 1963) — американский баскетболист и тренер, спортивный комментатор.
  (род. 1982) — австралийский футболист.
  (род. 1978) — австралийский телеведущий.
  (1920—1997) — американский писатель, критик и историк научной фантастики.
  (род. 1992) — американская футболистка.

Н 
 Нанн, Сэм (род. 1938) — американский политик.
 Нилл, Сэм (род. 1947) — новозеландский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист и киномонтажёр.
  (род. 1945) — австралийский радио- и телеведущий.
  (1899—1964) — американский кинорежиссёр, киносценарист и кинопродюсер.

О 
  (род. 1991) — ганско-южнокорейский актёр кино и телевидения, теле-персона.

П 
 Пекинпа, Сэм (1925—1984) — американский кинорежиссёр и киносценарист.
  (1925—2007) — канадский спорт-управленец, генеральный директор «Монреаль Канадиенс» (1964—1978), председатель и CEO «Торонто Блю Джейс» (1995—1999).
 Поузи, Сэм (род. 1944) — американский автогонщик и спорт-журналист.

Ф 
  (род. 1981) — американский бейсболист, генеральный директор «Филадельфия Филлис» (2021 — )
  (род. 1941) — американский политик.
  (род. 1965) — американский рестлер.
 Фелдт, Сэм (род. 1993) — нидерландский диджей, звукозаписывающий продюсер и предприниматель.
 :
 Филлипс, Сэм (1923—2003) — американский звукозаписывающий продюсер, основатель Sun Records и Sun Studio, «первооткрыватель» Элвиса Пресли.
  (род. 1962) — американская певица и сочинительница песен.
 Филлипс, Сэм (род. 1966) — американская актриса, ведущая ток- и реалити-шоу, диджей, продюсер и модель.
 :
  (род. 1991) — австралийский певец, сочинитель песен и музыкант.
 :
  (1890—1972) — англо-американский футболист.
 Фрэнсис, Сэм (1923—1994) — американский художник и график.

Х 
 Хант, Сэм (род. 1984) — американский музыкант, певец и композитор.
 Харрис, Сэм (род. 1967) — американский писатель, философ,  и подкастер.
  (род. 1992) — валлийский велогонщик.
 Хаузер, Сэм (род. 1971) — британский  и актёр озвучивания, сооснователь и президент Rockstar Games (2018 — )
  (род. 1934) — американский игрок в американский футбол.
 :
  (род. 1985) — австралийский велогонщик.
 Хорниш, Сэм (род. 1979) — американский автогонщик.
 Хьюстон, Сэм (1793—1863) — президент республики Техас (1836—1838 и 1841—1844), давший своё имя городу Хьюстон. Губернатор штата Техас (1859—1861).
 Хьюэн, Сэм (род. 1980) — шотландский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер и предприниматель.
  (1914—1994) — американский автогонщик.

Э 
 Эллардайс, Сэм (род. 1954) — английский футболист и тренер.
 Эллиотт, Сэм (род. 1944) — американский актёр кино и телевидения.
  (1896—1985) — американский политик

Вымышленные персонажи 
 Дядя Сэм () — национальная персонификация Соединённых Штатов Америки.
Крутой Сэм — главный герой одноимённой серии компьютерных игр.
  — персонаж американского телесериала «Страсти» в исполнении .
  — персонаж американского телесериала «Частная практика» в исполнении Тэя Диггза.
  — персонаж американского телесериала «Молодые и дерзкие» в исполнении Шона Патрика Флэнери.
  — персонаж литературной серии «».
  — персонаж британского телесериала «Жители Ист-Энда» в исполнении Данниэллы Уэстбрук и .
 Сэм Фишер — главный герой серии компьютерных игр Splinter Cell и романов.

См. также 
 
 SAM
 Премия Сэма Адамса — названа в честь аналитика ЦРУ 
  — в городе .
 

Английские женские имена
Английские мужские имена